Cedric Henderson (n. 1965), cestista statunitense
 Cedric Earl Henderson (n. 1975), cestista statunitense